Лос Кончитос има више значења:

 Лос Кончитос (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Кончитос (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику